Rowland Winn peut se référer à plusieurs personnes :

Rowland Winn (1820–1893), industriel, homme politique conservateur
Rowland Winn (1857–1919), député conservateur, fils de ce qui précède
Rowland Winn, (1916–1984), soldat britannique et député conservateur